Damir Rastić (cyr. Дамир Растић; ur. 23 lipca 1988 w Sjenicy) – serbski biegacz narciarski i biathlonista, zawodnik klubu SK Jelenak.

Debiut w PŚ 
 9 grudnia 2017, Davos(104. sprint stylem dowolnym – biegi narciarskie)
 3 lutego 2007, Anterselva(91. sprint – biathlon)

Kariera biathlon 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej w biathlonie Milán Szabó pojawił się w 2005 roku, podczas zawodów Pucharu Europy Juniorów w austriackiej miejscowości Obertilliach, zajął 51. biegu indywidualnego rozgrywanego na 15 km. W Pucharze Świata zadebiutował 3 lutego 2007 roku we włoskiej Anterselvie, gdzie zajął 91. miejsce w sprincie (10 km). Pucharowych punktów nigdy nie zdobył.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Biegi narciarskie

Kariera biegi narciarskie 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej w biegach narciarskich pojawił się w 18 stycznia 2003 roku, podczas FIS Race w greckiej miejscowości Pigadia, gdzie zajął 37. miejsce w sprincie techniką dowolną.
W Pucharze Świata zadebiutował 9 grudnia 2017 roku w Davos, gdzie zajął 104. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pucharowych punktów nie zdobył.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Rastić nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 
 Profil na stronie FIS 

Serbscy biathloniści
Serbscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Sjenicy
Serbscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018